Metropolitano, comboio (trem) subterrâneo com características urbanas.
 Clube Atlético Metropolitano, de Santa Catarina
 Metropolitano (Metro de Madrid), estação 
 Metropolitano (Argentina), extinto consórcio ferroviário

Desambiguação